Seignelay est une commune du département de l'Yonne
 Seignelay est le surnom de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1651-1690), fils de Jean-Baptiste Colbert, secrétaire d'État de la Marine de Louis XIV, d’après sa terre de Seignelay.
 Seignelay (croiseur) est le nom d’un croiseur de la marine française, en l'honneur de Colbert de Seignelay.